Андреаполь:

 Андреаполь — город в России, административный центр Андреапольского района Тверской области.
 Андреаполь — военный аэродром в Тверской области, расположенный на окраине города Андреаполь.